Takashi Yamazaki est un personnage fictif du manga et animé Cardcaptor Sakura.  

Son nom français est Yvan Yamazaki (Takashi Yamazaki en japonais ou Zachary Marker en anglais). Il est dans la classe de Sakura et il est connu comme un garçon racontant beaucoup de bobards. Sakura et Shaolan le croient toujours mais leur camarade Chiharu Mihara sait comment l'arrêter, soit en lui étranglant le cou, soit en le traînant par le col.

Takashi est aussi le délégué de sa classe. il devient ami avec Shaolan au fur et à mesure que l'histoire avance dès que celui-ci intègre sa classe. Il s'entend aussi très bien avec Sakura et surtout, à partir de la saison 3, avec Eriol Hiiragisawa, notamment quand il s'agit de raconter ses fameuses histoires, il est suivi de près par ce dernier. Il est très protecteur envers Chiharu, même s'il aime également parfois la taquiner. Ils se connaissent depuis le jardin d'enfants et forment un couple à part entière. Chiharu aime beaucoup cuisiner pour lui, lui offrant souvent des repas.

La particularité de Takashi est qu'il n'ouvre pratiquement jamais les yeux. Les rares fois qu'il les a ouverts est lorsque Chiharu lui a marché sur les pieds volontairement pour qu'il se taise. Il n'est pas au courant de l'existence des cartes de Clow, ainsi que des pouvoirs de Sakura et Shaolan.

Dans Card Captor Sakura - Clear Card Arc, Takashi est inscrit dans le même collège que ses amis (à l'exception de Rika Sasaki, qui a intégré un autre établissement), mais pas dans la même classe que Sakura, Tomoyo et Chiharu. En revanche, il y côtoie Shaolan.

Caractéristiques  
 Né le :  juin
 Groupe sanguin : AB
 Couleur des cheveux : Noir
 Couleur des yeux : Vert
 Matière préférée : Mathématiques
 Activité : Club d'informatique
 Couleur favorite : Bordeaux
 Plat préféré : Le poisson
 Plat détesté : Le flan
 Spécialité culinaire : Onigiri (boules de riz à emporter)
 Passe-temps : Raconter des bobards
 Souhait : Avoir un livre de sketches comiques

Lien externe  
 Culture mangas

Personnage de Cardcaptor Sakura
Personnage de fiction créé en 1998

en:List of Cardcaptor Sakura characters#Takashi Yamazaki